Akira Watanabe, pilot de motocròs
 Hidemaro Watanabe (Prefectura d'Hiroshima, 1924 - 2011), futbolista japonès.
 Kazuma Watanabe (Prefectura de Nagasaki, 1986), futbolista japonès 
 Ken Watanabe (Koide, prefectura de Niigata, 1959), actor japonès 
 Masashi Watanabe (Prefectura d'Hiroshima, 1936 - 1995), futbolista japonès
 Mitsuo Watanabe (Prefectura de Tochigi, 1953), futbolista japonès.
 Shinichiro Watanabe (1965, Kyoto), escriptor, productor i director d'anime japonès 
 Takeshi Watanabe (Prefectura de Shizuoka, 1972), futbolista japonès.
 Yanosuke Watanabe, futbolista japonès.
 Yoshiichi Watanabe (1954), futbolista japonès.